Наранович:

 Наранович, Павел Петрович (1853—1894) — русский архитектор
 Наранович, Павел Андреевич (1801—1874) — русский врач
 Наранович, Пётр Андреевич (1805—1854) — русский врач, брат Павла Андреевича Нарановича